Магнолія Суланжа (Magnolia × soulangeana) — дерево родини магнолієвих.

Ботанічні пам'ятки природи 
 Магнолія Суланжа — Львів, вул. Коновальця.
 Магнолія Суланжа — Львів, вул. І. Франка.
 Магнолія Суланжа — Чернівці, вул. 28 Червня.
 Магнолія Суланжа — Чернівці, вул. Аксенина.